Кирнати или Цыхча (, ) — село .

Население 
В 1959 году в селе Кирнати проживали 56 человек, в основном грузины (в Азанском сельсовете в целом — 778 человек, в основном грузины, а также армяне). В 1989 году в селе жило 14 человек, также в основном грузины.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета